Юбилейная медаль «20 лет тенге» () — государственная награда Республики Казахстан, учреждённая на основании Указа Президента Республики Казахстан от 2 сентября 2013 года в ознаменование 20-летия со дня введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан — тенге.

Положение о медали 
 Юбилейной медалью награждаются граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в функционирование национальной валюты Республики Казахстан — тенге.
 Порядок изготовления юбилейной медали и представления к награждению юбилейной медалью определяется Председателем Национального Банка Республики Казахстан.
 Вручение юбилейной медали производится от имени Президента Республики Казахстан:
 Председателем Национального Банка Республики Казахстан;
 заместителями Председателя Национального Банка Республики Казахстан;
 первыми руководителями филиалов, представительства, ведомств, организаций Национального Банка Республики Казахстан;
 уполномоченными лицами, определяемыми Председателем Национального Банка Республики Казахстан.
 Вместе с юбилейной медалью награждённому лицу вручается удостоверение установленного образца.
 Вручение юбилейной медали производится в торжественной обстановке награждённому лицу лично. Перед вручением оглашается приказ Председателя Национального Банка Республики Казахстан о награждении.
 Юбилейная медаль носится на левой стороне груди. При наличии государственных наград Республики Казахстан юбилейная медаль располагается после них.
 О вручении юбилейной медали в списке для награждения делается соответствующая запись.
 Списки для награждения, а также неврученные юбилейные медали и удостоверения к ним возвращаются в подразделение по работе с персоналом Национального Банка Республики Казахстан с указанием причин возврата в списках для награждения.
 Учёт произведенных награждений, а также отчетность о ходе вручения юбилейных медалей ведется подразделением по работе с персоналом Национального Банка Республики Казахстан.

Описание 

Юбилейная медаль «Теңгеге 20 жыл» (далее — юбилейная медаль) состоит из двух частей — колодки и подвески. Юбилейная медаль имеет форму неправильного квадрата с диаметром описанной окружности 34 мм.

На лицевой стороне юбилейной медали в центральной части размещено число «20» с рельефным изображением на нём лучей солнца и парящего орла, в верхней части юбилейной медали расположена надпись «теңгеге», в нижней — «жыл», слева и справа изображен национальный орнамент.

Реверс медали матированный, в нижней части выступающий логотип Казахстанского монетного двора.

Юбилейная медаль изготовлена из сплава нейзильбер.

Юбилейная медаль при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой шириной 32 мм и высотой 50 мм, обтянутой темно-зеленой муаровой лентой. Посередине колодки расположена накладка в виде вертикальной рельефной лавровой ветви из нейзильбера шириной 8 мм.

Юбилейная медаль с помощью булавки с визорным замком крепится к одежде.

Медаль изготовлена на Казахстанском монетном дворе в Усть-Каменогорске.

Ссылки 

 Указ Президента Республики Казахстан от 2 сентября 2013 года № 631
 

20 лет тенге
Юбилейные медали
Появились в 2013 году в Казахстане